Henry steht für:

 Henry (Name), Vorname und Familienname
 Henry (Einheit), physikalische Einheit der Induktivität
 Henry Motor Car Company, US-amerikanischer Automobilhersteller

Henry ist der Name folgender Personen:
 Henry, Duke of Cumberland and Strathearn (1745–1790), Herzog von Cumberland und Strathearn
 Henry, 1. Duke of Gloucester (1900–1974), britischer Prinz und Generalgouverneur von Australien

 Henry, Herzog von Sussex (geb. 1984), genannt Harry, Sohn des englischen Königs Charles III.
 Henry, 3. Earl of Atholl, schottischer Adliger
 Henry of Lancaster, 3. Earl of Lancaster († 1345), englischer Magnat 

Henry steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Henry (Colorado)
 Henry (Illinois)
 Henry (Nebraska)
 Henry (South Dakota), im Codington County
 Henry (Tennessee)
 Henry County (Virginia), County in Virginia

geografische Objekte in Antarktika:
 Henry Bay (Antarktika), Bucht an der Sabrina-Küste, Wilkesland
 Henry Bluff, Felsenkliff auf der Livingston-Insel, Südliche Shetlandinseln
 Henry-Inseln, Inseln vor der Sabrina-Küste, Wilkesland
 Henry Inlet, Bucht auf der Thurston-Insel
 Henry Ice Rise, Eisdom im Ellsworthland
 Henry Mesa, Tafelberg in der Ross Dependency
 Henry-Moräne, Moräne im Conradgebirge, Königin-Maud-Land
 Henry-Nunatakker, Nunatakker im Ellsworthland

astronomische Objekte:
 Henry (Mondkrater), Mondkrater
 Henry Frères, Mondkrater
 Henry (Marskrater), Marskrater
 (1516) Henry, Asteroid

Filme:
 Henry (2011), kanadischer Kurzfilm von Yan England
 Henry (2015), österreichischer Film von Philipp Fussenegger
 Henry: Portrait of a Serial Killer, US-amerikanischer Film von John McNaughton (1986)
 Olle Henry, deutscher Film von Ulrich Weiß (1983)

Siehe auch:
 Henry Township
 Mount Henry
 Henry-Reaktion, Namensreaktion der organischen Chemie
 Henry-Gesetz zum Löslichkeitsverhalten von Gasen in einer Flüssigkeit
 Henry-Gewehr, Repetiergewehr
 Henry der Held, Roman von Roddy Doyle (1999)
 McHenry
 Henrys
 Henri, männlicher Vorname und Familienname